Ett antal kristna trossamfund gör anspråk på titeln Patriark av Jerusalem för att beskriva deras kyrkoledare:
ortodoxa kyrkan av Jerusalem - se Ortodox patriark av Jerusalem
romersk-katolska kyrkan - se Latinsk patriark av Jerusalem
orientaliskt ortodoxa kyrkorna - se Armenisk patriark av Jerusalem

Patriarker